Schjelderup oder Skjelderup ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Schjelderup (* 2004), norwegischer Fußballspieler
 Arthur Skjelderup (1874–1943), norwegischer Jurist, Genealoge und Politiker
 Dag Schjelderup-Ebbe (1926–2013), norwegischer Komponist
 Dagny Schjelderup (1890–1959), norwegische Schauspielerin und Opernsängerin
 Ferdinand Schjelderup (1886–1955), norwegischer Jurist, Bergsteiger, und Widerstandskämpfer
 Gerhard Schjelderup (1859–1933), norwegischer Komponist und Cellist
 Gunnar Schjelderup (1895–1972), norwegischer Unternehmer
 Guttorm Schjelderup (* 1961), norwegischer Ökonom
 Hanka Schjelderup Petzold, siehe Hanka Petzold (1862–1937), norwegisch-deutsche Sängerin, Pianistin und Musikpädagogin
 Harald Schjelderup (1895–1974), norwegischer Physiker, Philosoph und Psychologe

 Jacob Worm Skjelderup (1804–1863), norwegischer Regierungsadvokat und Staatssekretär

 John Schjelderup Giæver (1901–1970), norwegischer Schriftsteller und Polarforscher

 Leis Schjelderup (1870–1934), norwegische Malerin und Komponistin
 Melchior Schjelderup Olsson Fuhr (1790–1869), norwegischer Politiker
 Michael Skjelderup (1769–1852), norwegischer Professor für Medizin
 Mon Schjelderup (1870–1934), norwegische Pianistin und Komponistin
 Peder Jenssøn Schjelderup (1571–1646), norwegischer Bischof in Trondheim